Лас Паротитас има више значења:

 Лас Паротитас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротитас (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Паротитас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику